Серединовка — название населённых пунктов в России:

 Серединовка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Серединовка — село в Сампурском районе Тамбовской области.